Tone bezeichnet:
 Ton (Bodenart), als Sortenbezeichnung im Plural

Tone heißen:
 ein Vor-, Nach- oder Künstlername, siehe Tone (Name) – dort auch zu Namensträgern

geographische und astronomische Objekte:

 Tone River (Neuseeland), Nebenfluss des Awatere River, Neuseeland
 River Tone, Nebenfluss des Parrett in Somerset, Vereinigtes Königreich
 Tone (Fluss), Fluss zum Pazifik in Japan
 Tone River (Warren River), Nebenfluss des Warren River, Australien

 (1266) Tone, Asteroid des Hauptgürtels

sowie:
 Tone-Klasse, japanische Kriegsschiffe:
 Tone (Schiff, 1907), ein geschützter Kreuzer der japanischen Marine
 Tone (Schiff, 1938), ein schwerer Kreuzer  der japanischen Marine (Typschiff der Klasse)
 Tone (DE-234), eine U-Jagd-Fregatte der Abukuma-Klasse der japanischen Marine

Tone’s steht für:
 eine US-amerikanische Gewürzmarke, siehe Associated British Foods

Siehe auch:
 Ton, Thone